San Pedro de Tutule kan syfta på:

Honduras 

 San Pedro de Tutule (kommun), Departamento de La Paz, 
 San Pedro de Tutule (ort), Departamento de La Paz,